Dorfkirche Drewitz ist der Name folgender Kirchengebäude:

 Dorfkirche Drewitz (Jänschwalde) in Drewitz, Gemeinde Jänschwalde, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Dorfkirche Drewitz (Möckern) in Drewitz, Stadt Möckern, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt
 Dorfkirche Drewitz (Potsdam) in Drewitz, Stadt Potsdam, Brandenburg